Frangepán I. Frigyes (1241–1260) vegliai gróf, II. Vid fia
Frangepán II. Frigyes (1254 előtt –1292) vegliai, vinodoli és modrusi gróf, III. Vid fia
Frangepán III. Frigyes (1306–1333) vegliai, vinodoli és modrusi gróf, Szluin és Drezsnik ura, II. Duim fia
Frangepán IV. Frigyes (?–1310 után) vegliai, vinodoli és modrusi gróf, III. János fia